Polom ist der Name mehrerer Orte

Polom u Hranic, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
Polom u Potštejna, Gemeinde im Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
Polom, Ortsteil von Hnúšťa, Okres Rimavská Sobota, Slowakei
Polom, Ortsteil von Bochov, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Polom, Ortsteil von Sedloňov, Okres Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
Polom, Ortsteil von Sulkovec, Okres Žďár nad Sázavou, Tschechien
Polom, Ortsteil von Trhová Kamenice, Okres Chrudim, Tschechien
Polom, Wüstung auf den Fluren von Kunovice u Valašského Meziříčí, Okres Vsetín, Tschechien
Polom (Kočevje) (deutsch Ebental), ehemaliges Dorf in der Gottschee (Slowenien)

Pustá Polom, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien
Velká Polom, Gemeinde im Okres Opava, Tschechien

Polom, Berg im Böhmerwald, Okres Klatovy, Tschechien

Siehe auch: Połom